Luisa Šarlota Meklenbursko-Zvěřínská (19. listopadu 1779 – 4. ledna 1801) byla babičkou prince Alberta, manžela královny Viktorie.

Luisa Šarlota se narodila jako dcera Fridricha Františka I. Meklenbursko-Zvěřinského a Luisy Sasko-Gothajsko-Altenburské. Její sestra Šarlota Frederika Meklenbursko-Zvěřínská se provdala za Kristiána VIII. Dánského.

Život 
1. listopadu 1795 byla Luisa zasnoubena se švédským králem Gustavem IV. Adolfem. Zasnoubení bylo sjednáno Gustafem Adolfem Reuterholmem, de facto regentem Švédska, který si chtěl udržet svůj vliv na krále. Sám král se zásnubami zpočátku souhlasil. Ruská carevna Kateřina II. Veliká si však přála, aby se švédskou královnou stala její vnučka Alexandra Pavlovna a odporovala zásnubám švédského krále s Luisou Šarlotou. Mnoho lidí poté říkalo králi, že Luisa Šarlota, kterou nikdy neviděl, není krásná. Přibližně v tu dobu se švédský panovník zamiloval do Ebby Modée. Když byl král v roce 1796 prohlášen za dospělého, zrušil zasnoubení. Její otec požadoval odškodnění. Záležitost byla urovnána v roce 1803 smlouvou z Malmö, když švédské město v Německu, Wismar, připadlo Meklenbursko-Zvěřínsku.

21. října 1797 se Luisa Šarlota v Ludwigslustu provdala za dědičného prince Augusta Sasko-Gothajsko-Altenburského, svého druhého bratrance z matčiny strany. Jejich společným předkem byl Fridrich II. Sasko-Gothajsko-Altenburský. Manželství bylo uzavřeno proti její vůli a bylo nešťastné: manžel ji zneužíval a ona si ho přála opustit, ale rodina ji nutila s ním zůstat. Luisa Šarlota byla popisována jako neatraktivní blondýna, poněkud hrbatá, ale také vtipná, talentovaná, kultivovaná a s příjemnými způsoby, ačkoli byla otevřenější, než bylo pro tu dobu přijatelné.

Po třech letech, 21. prosince 1800, okolo 12.45 na zámku Friedenstein, porodila sasko-gothajsko-altenburská dědičná princezna své jediné dítě, dceru, pojmenovanou Luisa. Tato dcera se později provdala za Arnošta I. Sasko-Kobursko-Gothajského a stala se matkou prince Alberta, manžela královny Viktorie. Luisa Šarlota však zemřela již několik dní po porodu, 4. ledna 1801 ve21 letech ještě předtím, než se stal Augustus vévodou.

Tituly a oslovení 
 19. listopadu 1779 – 21. října 1797: Její Výsost vévodkyně Luisa Šarlota Meklenbursko-Zvěřínská
 21. října 1797 – 4. ledna 1801: Její Výsost dědičná princezna sasko-gothajsko-altenburská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 19. listopadu
Narození v roce 1779
Úmrtí 4. ledna
Úmrtí v roce 1801
Dynastie Meklenburských
Ženy